Pripjat (rivier), een rivier in Oekraïne en Wit-Rusland
Pripjat (stad), een stad in Oekraïne